Musannaf () bezeichnet:

einen Typ der Hadith-Sammlungen, siehe unter Hadith (Hadith-Sammlungen)

Musannaf-Werke verschiedener islamischer Gelehrter:
al-Musannaf (ʿAbd ar-Razzāq as-Sanʿānī)
al-Musannaf (Ibn Abī Schaiba), siehe unter Ibn Abī Schaiba (Werke)